Натуральне число 1102
 1102 рік до нашої ери
 1102 рік нашої ери